«Первое апреля — день дураков» () — кинофильм.

Сюжет 
Группа подростков собирается провести уикенд в загородном особняке у своей однокурсницы, расположенном на уединённом острове. Шумное веселье наполнено первоапрельскими шутками. Но постепенно, со временем, загадочным образом начинают пропадать люди. И смешные шутки уже становятся страшными…

В ролях 
 Дебора Формен — Маффи / Баффи Сент-Джон
 Джей Бейкер — Харви Эдисон
 Дебора Гудрич — Никки Брашарес
 Кен Оландт — Роб Феррис
 Гриффин О'Нил — Скип Сент-Джон
 Леа Пинсент — Нан Янгблад
 Клейтон Ронер — Чэз Вышински
 Эми Стил — Кит Грэм
 Томас Фрэнсис Уилсон — Арч Каммингс

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Фред Уолтон
 Автор сценария — Данило Бах
 Продюсер — Фрэнк Манкузо младший
 Художник-постановщик — Стюарт Кэмпбелл
 Редактор — Брюс Грин
 Оператор — Чарльз Мински
 Композитор — Чарльз Бернштейн

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 27 марта 1986
  — 23 июля 1986
  — 8 августа 1986
  — 11 декабря 1986
  — 14 декабря 1987

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид»
 Рецензия к фильму на сайте «Кино-театр»
 Ещё одна рецензия к фильму на сайте «Кино-театр»

Фильмы Фреда Уолтона
Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов 1986 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1986 года
Фильмы-слэшеры США
Молодёжные фильмы ужасов США